Гри́нин — русская фамилия. Женская форма Гринина.

Известные носители 
 Гринин, Александр Павлович (1947—2006) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой статистической физики СПбГУ.
 Гринин, Алексей Григорьевич (1919—1988) — советский футболист, тренер.
 Гринин, Владимир Михайлович (род. 1947) — российский дипломат.
 Гринин, Леонид Ефимович (род. 1958) — российский философ, историк, социолог.
Гринина